Villalberi – abitanti di Villalba de la Sierra
Villalberi – abitanti di Villalba del Rey